Cratere Pickering – cratere lunare
 Cratere Pickering – cratere su Marte